Kentucky é uma marca de tabaco portuguesa, produzida pela empresa portuguesa Tabaqueira pertencente a Philip Morris International).

A família "Kentucky" actualmente:
 Kentucky: king size, hard pack, 20's.
 Kentucky: tabaco enrolar, 30 grms.

Kentucky já não produzidos:
 Kentucky: soft pack, 12's.
 Kentucky: hard pack, 24's.

Marcas de cigarros
Marcas da Tabaqueira